Ruotsalainen steht für:
 Ruotsalainen (See) im Süden Finnlands

Ruotsalainen ist der Familienname folgender Personen:

 Juhani Ruotsalainen (1948–2015), finnischer Skispringer
 Katja Ruotsalainen Hiipakka (* 1977), finnische Skilangläuferin
 Paavo Ruotsalainen (1777–1852), finnischer Erweckungsprediger
 Reijo Ruotsalainen (* 1960), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Reino Ruotsalainen (1941–2004), finnischer Eishockeytrainer
 Veikko Ruotsalainen (1908–1986), finnischer Skisportler